Гиндари има више значења:

 Гиндари (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Гиндари (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Гиндари (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији